HKG steht als Kürzel für:
 den IATA-Code von Hong Kong International Airport
 den IATA-Code von Flughafen Kai Tak, Vorgänger des heutigen Flughafens Hong Kong
 den ISO-3166-Code von Hongkong
 die HKG Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH, Eigentümer des Hochtemperaturreaktors Kernkraftwerk THTR-300

HkG ist die Abkürzung von:
 Heimkehrergesetz

HKG